Miejscowości w Polsce 
 Sadowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz
 Sadowo – przysiółek w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Trzebiechów
 Sadowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Sadowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Żuromin 
 Sadowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka 
 Sadowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec 
 Sadowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec

 Miejscowości w Bułgarii
 Sadowo – miasto
 Sadowo – gmina
 Sadowo – wieś w obwodzie Błagojewgrad, w gminie Chadżidimowo
 Sadowo – wieś w obwodzie Burgasa, w gminie Sungurłare
 Sadowo – wieś w obwodzie Warna, w gminie Awren

 Miejscowości na Białorusi
 Sadowo – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

 Zobacz też
 Sadów